Als Butzensee werden mehrere Seen bezeichnet:

 Butzensee (Bodelshausen), im Gemeindegebiet von Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg.
 Butzensee (Vorarlberg), im Gemeindegebiet von Schröcken, Bezirk Bregenz, Vorarlberg.